Anna av Danmark (), född 22 november 1532 i Hadersleben, död 1 oktober 1585 i Dresden, var en dansk prinsessa och sachsisk kurfurstinna genom giftermålet med kurfurst August I som ägde rum 1548 i Torgau. Hon var dotter till kung Kristian III och Dorothea av Sachsen-Lauenburg.

Biografi 

Hon åtföljdes till sitt bröllop av sin mor, farbror och ett stort danskt följe. Anna upprätthöll en livlig förbindelse mellan Danmark och Sachsen; brevväxling och besök förekom ofta åt båda håll. Hennes korrespondens räknas som en värdefull historisk dokumentation. Den täta alliansen fick många konsekvenser. Maken hjälpte bland annat brodern med soldater under det nordiska sjuårskriget, Anna assisterade brodern i äktenskapsförhandlingar. Anna ägnade sig åt barnens uppfostran, matlagning, skönhetsvård, kemiska experiment, jakt, arkitektur och arrangerade äktenskap. I Sachsen kom hon att kallas "Moder Anna". Hon beskrivs som en skönhet, hade en god relation till maken som hon åtföljde på resor och jakter och lyckades vinna ett inflytande över honom även på områden som inte ansågs legitima för henne att ägna sig åt. Hon ansågs som en auktoritet på Luthers skrifter och brevväxlade med Birgitte Gøye och Anna Hardenberg.

Hon avled i pesten efter sju veckors sjukdom.

Släkt och familj

Barn 

Hon fick femton barn, varav endast fyra nådde vuxen ålder:

 Johan Henrik (5 maj 1550 – 12 november 1550)
 Eleonor (2 maj 1551 – 24 april 1553)
 Elisabet (18 oktober 1552 – 2 april 1590)
 Alexander (21 februari 1554 – 8 oktober 1565)
 Magnus (24 September 1555 – 6 november 1558)
 Joakim (3 maj 1557 – 21 november 1557)
 Hektor (7 oktober 1558 – 4 april 1560)
 Kristian (29 oktober 1560 – 25 september 1591)
 Maria (8 mars 1562 – 6 januari 1566)
 Dorotea (4 oktober 1563 – 13 februari 1587)
 Amalia (28 januari 1565 – 2 juli 1565)
 Anna (16 november 1567 – 27 januari 1613)
 August (23 oktober 1569 – 12 februari 1570)
 Adolf (8 augusti 1571 – 12 mars 1572)
 Fredrik (18 juni 1575 – 24 januari 1577)

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

 

Danska prinsessor
Huset Oldenburg
Tyska kurfurstinnor
Personer från Haderslev
Personer i Danmark under 1500-talet
Personer i Tyskland under 1500-talet
Födda 1532
Avlidna 1585
Kvinnor